Сан-сюр-Сей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 70 км на південь від Діжона, 65 км на північний схід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 313,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сан-сюр-Сей на сайті французького Національного інституту географії
 Сан-сюр-Сей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сан-сюр-Сей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сан-сюр-Сей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сан-сюр-Сей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара